Le tournoi de tennis d'Afrique du Sud est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1974 se dispute à Johannesburg du 14 au .

Kerry Melville remporte le simple dames. En finale, elle bat Dianne Fromholtz.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Ilana Kloss et Kerry Melville.

En double mixte, la paire Margaret Smith Court et Marty Riessen enlève le titre.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double mixte

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Afrique du Sud
 Saison 1974 de tennis féminin

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1974
Johannesburg
1974 en Afrique du Sud
Tennis en novembre 1974